Пи́тер Уи́льям Са́тклифф (; ) — британский серийный убийца, известный как «Йоркширский потрошитель».

Биография 
Питер Уильям Сатклифф родился 2 июня 1946 года в английском графстве Йоркшир. Питер родился раньше сроков, был недоношенным и очень слабым ребёнком. Несмотря на высокую смертность среди детей в то время ребёнок всё же выжил и мать его вырастила. Потом в семье Сатклифф родилось ещё пять детей, но мать всегда уделяла больше внимания Питеру, потакая всем его прихотям. Питер рос абсолютно спокойным и неконфликтным человеком: никогда не спорил, не отстаивал своё мнение, даже если был прав. Как-то раз в школе Питер поссорился со сверстниками. Юный Уильям не был способен дать отпор, мальчика начали травить. Юноша почти две недели не посещал школу и ничего не говорил дома, но вскоре ему всё же пришлось вернуться за парту.

Отец заставил Питера заняться бодибилдингом после случившегося. Из школы Питер ушёл при первой же возможности, как только ему исполнилось 15 лет. Отец устроил его на фабрику, где работал сам, учеником токаря. Питер постоянно опаздывал на работу, пытался уйти раньше времени, а через десять месяцев вообще бросил всё и уволился. После он устроился могильщиком на кладбище. Новая работа Питеру очень понравилось, он проработал там более трёх лет, потом, по настоянию отца, перешёл на работу в мастерскую по ремонту автомобилей, где проработал всего год и сразу же вернулся обратно на кладбище. Он полюбил машины, стал более уверенным в себе, купил мотоцикл. В возрасте 21 года Питер встретил свою будущую супругу.

Он женился на девушке по имени Соня Шурма 10 августа 1974 года, в день её рождения (ей исполнилось 24 года). Девушка имела проблемы с психикой, она страдала шизофренией, но Питера это не волновало. В связи с заболеванием, девушка не могла получить престижную работу, по этой же причине работала сиделкой в больнице Лидса. Примерно раз в неделю, по ночам, ей приходилось бывать на дежурстве, в это же время Питер Сатклифф выходил совершить свои убийства. Все остальные дни и ночи он оставался дома. А когда уезжал или выходил из дома, обязательно звонил жене из телефонных будок в больницу и говорил, что находится дома, чем обеспечивал себе алиби.

Убийства 
Первой жертвой Сатклиффа стала 28-летняя проститутка, по совместительству мать четверых детей —  Виломена Маккен. Оказалась она в этой сфере ещё с 14-летнего возраста. В ночь с 29 на 30 октября 1975 года девушка находилась на работе, но утром она не явилась домой; её 9-летняя дочь пошла к соседям, те в свою очередь вызвали полицию. Тело Маккен было найдено в ста метрах от её дома.

Анализ экспертов показал, что Виломен Маккен была оглушена ударом в голову, чем конкретно в этот момент пользовался убийца неизвестно, но это был некий тяжёлый объект или орудие. Потом преступник взялся за нож и зарезал 28-летнюю Виломен. После убийства, Питер Уильям спустил с жертвы брюки и трусы. Кроме всего прочего, было установлено, что убийца был некрофилом, а если точнее, мастурбировал на мёртвое тело.

В течение следующих 5 лет Питер Сатклифф убил ещё 12 женщин в Йоркшире, за это его прозвали «Йоркширским потрошителем». Серийный убийца был пойман и арестован 2 января 1981 года за небольшое правонарушение. Правоохранительные органы обратили внимание на улики, указывающие на то, что Питер и был убийцей. Прежде его допрашивали девять раз, но каждый раз он избегал ареста и продолжал убивать. 34-летний Питер Уильям Сатклифф сознался во всех своих преступлениях, после чего был заключён под стражу до дня суда. "Йоркширским потрошителем" Сатклиффа стали называть потому, что он совершал убийства на территории этого графства и уродовал тела своих жертв молотком, отверткой и ножом. Сам он полагал, что выполняет божественную миссию, избавляя мир от проституток, хотя проституцией занимались далеко не все его жертвы.

Суд и заключение 
На суде Сатклифф пытался изобразить из себя сумасшедшего: рассказывал о «божественных голосах» в его сознании, приказывающих ему убивать проституток. После исследования убийца был признан вменяемым и 22 мая 1981 года приговорён к пожизненному лишению свободы.

Находился в тюрьме «Паркхёрст» с 1981 по 1984 год. За всё время заключения Сатклифф трижды (в 1983, 1997 и 2007 годах) подвергался нападению со стороны других заключенных. В 1997 в результате нападения был полностью ослеплён на левый глаз. В 2001 году врач, который лечил маньяка, заявил, что тот уже не представляет угрозы для общества. В 2013 году Питер объявил, что намерен написать автобиографию, в которой изложит правду о себе и опубликует полный список нападений. За книгу он рассчитывал выручить 500 тысяч фунтов стерлингов.

Сатклифф был переведён из тюрьмы в психиатрическую больницу строгого режима в марте 1984 года после того, как ему поставили диагноз параноидной шизофрении. Высокий суд отклонил апелляцию 64-летнего Питера Сатклиффа в 2010 году, подтвердив, что он будет отбывать пожизненный приговор и никогда не будет освобождён из-под стражи. В августе 2016 года было вынесено постановление о том, что Сатклифф психически здоров, чтобы быть возвращённым в тюрьму; в том же месяце он был переведён в тюрьму Его Величества Франклин в Дареме.

В конце октября 2020 года страдающий сахарным диабетом Питер Уильям Сатклифф был госпитализирован в тюремную больницу с подозрением на сердечный приступ, вскоре у него был диагностирован COVID-19. Скончался серийный убийца 13 ноября 2020 года в университетской больнице Дарема от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, в возрасте 74 лет, проведя в заключении более 39 лет.

Примечания

Ссылки 
 The Yorkshire Ripper
 Йоркширский потрошитель — маньяк № 1 Великобритании…

Серийные убийцы Великобритании
Осуждённые пожизненно в Великобритании
Серийные убийцы 1970-х годов
Серийные убийцы 1980-х годов
Умершие от COVID-19 в Великобритании